Бобыльск — название населённых пунктов.

Россия 
 Бобыльск — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Бобыльск — деревня в Абатском районе Тюменской области.
 Бобыльск — местность в Петергофе. Название произошло от деревни Бобыльская, которая располагалась в этих местах до освобождения крепостных крестьян. После территориального передела собственности в 1861 г., большая часть деревни стала имением  Богдана Федоровича Небо . Но вскоре он стал его распродавать. Несколько участков на самом берегу Финского залива купили представители знаменитой семьи Бенуа. Раньше рядом располагались дачи архитектора Леонтия Бенуа, его зятя и брата — морского офицера Михаила Николаевича Бенуа. Первые две сгорели в 1919 года, а дача Михаила Бенуа стоит до сих пор.